Stłuczka – odpady szklane wykorzystywane w procesie recyklingu
 Stłuczka – potoczne określenie drobnej kolizji drogowej